El término Kurushima puede referirse a:

 el Estrecho de Kurushima, un estrecho en la Prefectura de Ehime (Japón);
 el Gran Puente del Estrecho de Kurushima, el puente que atraviesa el Estrecho de Kurushima.